Nigel John Lauchlan (ur. 3 marca 1996 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2014), medalista mistrzostw kraju i mistrzostw Ameryki Północnej.

Życiorys 
W latach 2012–2013 bez sukcesów startował w mistrzostwach Ameryki Północnej juniorów. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w styczniu 2014, zajmując w konkursie indywidualnym mistrzostw świata juniorów 63. miejsce.

W lutym 2014 zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w Brattleboro na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki, tym samym zdobywając pierwsze punkty tego cyklu w karierze. W styczniu 2015 w Planicy zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty na przełomie szóstej i siódmej dziesiątki. W lutym 2016 w Whistler dwukrotnie zajmował 10. miejsce w słabo obsadzonych zawodach FIS Cup. Wynik ten powtórzył w grudniu 2018 w, również słabo obsadzonym, konkursie tego cyklu w Park City.

W lutym 2016 zdobył brązowy medal mistrzostw Kanady na skoczni normalnej, a w marcu 2019 sięgnął po srebrny krążek mistrzostw Ameryki Północnej w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

W marcu 2020 w Lahti po raz ostatni wystąpił na arenie międzynarodowej, dwukrotnie plasując się na 39. pozycji w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę sportową.

Lauchlan jest rekordzistą w liczbie startów w zawodach Pucharu Kontynentalnego wśród zawodników, którzy nigdy nie zdobyli punktów imprez tej rangi – w zimowych i letnich edycjach tego cyklu wziął w sumie udział w 78 konkursach (licząc również dyskwalifikacje), a najwyższe, 32. miejsce, zajął 18 stycznia 2019 w Sapporo.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty N. Lauchlana na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Calgary
Urodzeni w 1996